Alex Pullin – snowboarder australiano
 John Pullin – ex rugbista a 15 britannico
 Julie Pullin – ex tennista britannica